Als Verbandswagen werden bezeichnet:

 Straßenbahnfahrzeuge nach Empfehlungen des VÖV, siehe Verbandswagen (Straßenbahn)
 Güterwagen der Verbandsbauart der deutschen Länderbahnen, siehe Güterwagen der Verbandsbauart